Николай Константинович Игнатов:
 Игнатов, Николай Константинович (гигиенист) (1870—1951) — российский и советский гигиенист, академик АМН СССР.
 Игнатов, Николай Константинович (подводник) (1925—1978) — командир дивизии подводных лодок Краснознамённого Северного флота, капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза.